Pavel,  nume de familie sau prenume masculin
 Pavel, este un sat în comuna Polski Trămbeș, regiunea Veliko Tărnovo, Bulgaria.
 Pavel, apostol